New Era kan syfta på:
 New Era, Michigan – en ort i Oceana County
 New Era (musikalbum av Revolution Renaissance) – ett musikalbum från 2008 av Revolution Renaissance
 New Era Field – ett tidigare namn på idrottsarenan Highmark Stadium utanför Buffalo i USA
 New Era Publications – ett förlag med säte i Köpenhamn
 New Era Cap Company – ett företag mest känt för att tillverka kepsar

Se även 
 New Era Mine – flera